Козубовка — название населённых пунктов на Украине:

 Козубовка — село в Доманёвском районе Николаевской области.
 Козубовка — село в Хорольском районе Полтавской области.

См. также 
 Козуб
 Козубов